Sinatrukes of Sanatrukes (ca. 157-70 v.Chr.) was koning van de Parthen van 77 v.Chr. tot ca. 70 v.Chr..

Aan het einde van de onrustige decennia in het Parthische Rijk, waarin verschillende troonpretendenten elkaar bestreden, verhief de Skytische stam van de Sacaraucae de inmiddels 80 jaar oude Sinatrukes op de Parthische troon. Hij behoorde tot de Parthische koningsdynastie van de Arsaciden. Meestal neemt men aan dat hij een broer is van Phraates II, mogelijk door adoptie, omdat hij vermoedelijk ouder moet zijn geweest dan Phraates (die zijn vader Mithridates I de Grote opvolgde).

Uit de spreiding van plaatsen waar Sinatrukes' munten geslagen werden, blijkt dat hij als eerste koning sinds Mithridates II de Grote weer over (vrijwel?) het gehele Parthische Rijk heerste.

Sinatrukes' regering staat in het teken van oorlog met Tigranes II van Armenië, die delen van Parthië veroverden, tot aan Ekbatana toe. Tigranes II was sinds 83 v.Chr. uitgeroepen tot koning van het Seleucidische Rijk, hij eigende zich de Perzische titel 'koning der koningen' toe en had de bedoeling heel Parthië te veroveren.

Toen Mithridates VI van Pontus Sinatrukes vroeg hem te hulp te komen in de strijd tegen de Romeinen (de Derde Mithridatische Oorlog), wees Sinatrukes dit verzoek af omdat Mithridates een bondgenoot Tigranes II was. Toen Sinatrukes echter het gevoel kreeg dat de Romeinen de vriendschap gebruikten om Parthië te bespioneren, verbrak Sinatrukes de steun aan de Romeinen en stelde hij zich in de Mithridatische Oorlog neutraal op.

Na de Slag bij Tigranocerta kwam een eind aan de heerschappij van Tigranes II, Sinatrukes was toen reeds opgevolgd door zijn zoon Phraates III. In dat jaar veroverde de Romeinse generaal Lucius Licinius Lucullus de Armeense stad Nisibis, waardoor de Armeniërs in de verdediging gedwongen werden.

Sinatrukes overleed ergens tussen 70 en 68.

Stamboom
Als de gedachte juist is dat Sinatrukes de (geadopteerde?) broer is van Phraates II, dan ziet zijn stamboom er als volgt uit:

Externe links
 , Sinatruces (c. 77 - 70 B.C.) op parthia.com (2007)

Noten

Koning van de Parthen
Arsaciden
Persoon in de 1e eeuw v.Chr.